Porophilomyces är ett släkte av svampar. Porophilomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porophilomyces